"Borovnice" pode ser:
 Borovnice (Trutnov), comuna checa 
 Borovnice (Boêmia Central), comuna checa 
 Borovnice (Vysočina), comuna checa 
 Borovnice (Rychnov nad Kněžnou), comuna checa 
 Borovnice (Boêmia do Sul), comuna checa

Ver também
 Borovnica (Eslovênia)

Desambiguações de topônimos